Tågsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Tågsjötjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (7,38 ha)
Norra Tågsjötjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (5,64 ha)
Tågsjötjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (2,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn